Dit is een (onvolledige) lijst van Amerikaanse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A
Michelle Akers

B
Carlyn Baldwin
Maggie Bell
Malia Berkely
Rachel Bloznalis
Madison Boyd
Shannon Boxx
Victoria Bruce
Anna Buhigas
Christina Burkenroad

C
Mariah Cameron
Emily Cancienne
Lori Chalupny
Brandi Chastain
Ashley Clark
Kyah Coady
Alana Cook
Rachel Corboz
Janelle Cordia

D
Abby Dahlkemper
Kelsey Daugherty
Genessee Daughetee
Deja Davis
Jessica Davis
Hannah Davison
Hannah Diaz
Robyn Decker
Myra Delgadillo
Samantha Dewey
Luca Deza
Emily Dolan
Hayley Dowd
Kelsey Dossey
Dessi Dupuy
Crystal Dunn

E
Becky Edwards
Whitney Engen

F
Lorrie Fair
Claire Falknor
Kristina Fisher
Kelly Maureen Fitzgerald
Jannelle Flaws
Kendall Fletcher
Brianne Folds
Julie Foudy
Katie Fraine
Adrianna Franch
Savannah Francis
Amanda Frisbie

G
Emily Garnier
Morgan Gautrat
Adelaide Gay
Sh’nia Gordon
Chloe Gorman
Madeline Gotta
Summer Green
Erin Greening
Katrina Guillou

H
Ashlyn Harris
Aryana Harvey
Mary Harvey
Karsyn Hasch
Danielle Hayden
Tobin Heath
April Heinrichs
Lindsey Horan

J
Ellie Jean
Darian Jenkins
Marci Jobson
Samantha Johnson
Chantel Jones
Adrienne Jordan

K
Hannah Keane
Debbie Keller
Hana Kerner
Meghan Klingenberg
Ali Krieger

L
Jennifer Lalor
Victoria Laino
Rose Lavelle
Kristine Lilly
Lori Lindsey
Carli Lloyd
Caeley Lordemann
Jillian Loyden
Allie Long
Haley Lukas

M
Catarina Macario
Hailie Mace
Manya Makoski
Toni Malone
Kaylan Marckese
Kate Markgraf
Brett Maron
Morgan Marlborough
Jessica McDonald
Jesse McDonough
Sam Mewis
Tiffeny Milbrett
Kayla Mills
Alex Morgan
Kayla Morrison
Caroline Murray
Katie Murray

N
Alyssa Naeher
Maya Neal

O
Brenna Ochoa
Heather O'Reilly

P
Allison Pantuso
Toni Payne
Natalia Pinkney
Clare Pleuler
Maddie Pokorny
Mariah Powers
Jenna Prathapa
Christen Press

R
Megan Rapinoe
Brianne Reed
Stephanie Ribeiro
Ashley Riefner
Anika Rodriguez
Kelly Rowswell

S
Lauren Sajewich
Emily Sands
Julia Sattler
Becky Sauerbrunn
Samantha Scaffidi
Jessie Scarpa
Hannah Seabert
Casey Short
Jackie Simpson
Danielle Slaton
Kelly Smith
Hope Solo
Emily Sonnett
Thori Staples Bryan
Emma Starr
Katie Stengel
Courtney Strode
Kylie Strom

T
Allie Thornton
Jalen Tompkins
Phallon Tullis-Joyce

V
Caroline Van Slambrouck
Amanda Visco

W
Aly Wagner
Mikela Waldman
Saskia Webber
Christie Welsh
Carly Wickenheiser

Z
Catherine Zimmerman

Amerikaans

Voetbalsters